U-52:

Немецкие подводные лодки 
 U-52 (1916)
 UB-52
 UC-52
 U-52 (1938)